Schijen désigne :
 Schijen, un sommet de  d'altitude dans les Alpes glaronaises en Suisse ;
 Schijen, un sommet de  d'altitude dans les Alpes glaronaises en Suisse, tripoint entre les cantons de Glaris, d'Uri et de Schwytz ;
 Schijenflue, un sommet de  d'altitude du Rätikon à la frontière entre l'Autriche et la Suisse.